

Codes ou sigles 

YE est un code, qui signifie :
 Yémen :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l’OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .ye.
 
 L'île d'Yeu, selon la liste des quartiers maritimes en France.

Toponymie 

 Ye, une ville de Birmanie ;
 Ye, un xian (subdivision administrative) de la province du Henan en Chine ;
 Ye (鄴), une ville de la Chine ancienne ;
 Ye, un village de l'île de Lanzarote, dans la communauté autonome des Îles Canaries en Espagne.

Yé peut faire référence à :
 Yé, un département et une commune rurale de la province du Nayala, dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Yé, le village chef-lieu de ce département.

Typographie 
Ye, yé, yè ou yĕ peut faire référence à :
 Yé (Е е), une lettre de l'alphabet cyrillique ;
 Yé ukrainien (Є є), une lettre de l'alphabet cyrillique ;
 Ye (hiragana), un caractère hiragana archaïque (hentaigana) en japonais (U+1B001 HIRAGANA LETTER ARCHAIC YE, alias HENTAIGANA LETTER E-1) ;
 Ye (katakana), un caractère katakana archaïque en japonais (U+1B121 KATAKANA LETTER ARCHAIC YE) ;
 Yè (叶), un caractère chinois ;
 yĕ (也), un caractère chinois.

Patronymie 

 Ye Si (1948-2013), écrivain ;
 Ye Chong (1969-), escrimeur ;
 Ye Ruyi (1987-), escrimeur handisport ;
 Ye Shiwen (1996-), nageuse ;
 Chang-yuan Ye (1938-), herpétologiste chinois.
 Jane Ye, mathématicienne canadienne d'origine chinoise.
 Li Ye (1192-1279), mathématicien chinois.
 Liu Ye (1978-), acteur chinois.
 Tian Ye (1971-), mathématicien chinois.
 Yinyu Ye (1948-), informaticien américain d'origine chinoise.
 Ye Shuhua (1927-), astronome chinoise
Ye peut également être un surnom, porté par :
 Ye (1977-), un des noms d'artiste (après déjà Yeezus ou Yeezy) de Kanye West, rappeur

Arts 

 Ye, un album studio éponyme de Kanye West sorti en 2018.

Code
Patronyme chinois